Битва при Нише — сражение между готами и римлянами. Состоялось в сентябре 268 г. Причиной явилось массивное вторжение готов на территорию Римской империи в конце 267 г., когда, переправившись через Дунай, готы разграбили Паннонию.

268 год
Сражения по алфавиту
Сражения вестготов
Сражения Римской империи
Сражения III века
Римская Сербия